Maglić bezeichnet

 den höchsten Punkt Bosniens und Herzegowinas, siehe Maglić (Berg)
ein Berg im Süden Montenegros, siehe Maglić (Kučke planine)
 ein Dorf in der Vojvodina in Serbien, siehe Maglić (Bački Petrovac)

Siehe auch: Maglič, eine Festung in Serbien